Kumla församling kan syfta på:
 Kumla församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift
 Kumla församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift
 Kumla församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift